Ла Аусенсија има више значења:

 Ла Аусенсија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Аусенсија (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику